Il doppio  dell'Aberto de Florianópolis 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Tomasz Bednarek e Mateusz Kowalczyk erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Blaž Kavčič e Antonio Veić hanno battuto in finale Javier Martí e Leonardo Tavares 6–3, 6–3.

Teste di serie

  Ricardo Mello /  Júlio Silva (semifinali)
  Christian Lindell /  Andre Miele (quarti di finale)

  Ricardo Hocevar /  Fernando Romboli (primo turno)
  Nikola Ćirić /  Goran Tošić (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Aberto de Florianópolis 2012